Хуанми Кальехон (; 11 февраля 1987, Мотриль, Испания) — испанский футболист, нападающий, игрок боливийского клуба «Боливар». Брат-близнец игрока сборной Испании и итальянского клуба «Наполи» Хосе Кальехона.

Карьера 
Кальехон родился в Мотриле, Гранада. В сезоне 2005/06 он сыграл в 33 играх и забил восемь мячей за «Реал Мадрид» (Хувениль А), а в марте 2007 года он дебютировал в стартовом составе «Реала B», и завершил сезон во втором дивизионе с одной единственной заменой. Однако клуб в том сезоне вылетел в более низкий дивизион.

В сезоне 2007/08 Кальехон играл вместе с братом Хосе, поскольку «Реал B» теперь находился в третьем дивизионе. 11 августа 2008 года он подписал четырехлетний контракт с «Мальоркой», совершив переход в то же трансферное окно, что и его брат-близнец, клуб с Балеарских островов получил 75 % прав на игрока. Он дебютировал в Ла-Лиге 25 сентября 2008 года в домашней победе над «Нумансией» со счетом 2:0. Тем не менее, это будет его единственным матчем в лиге во всей кампании.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Аль-Иттифак»